Dartheide (natuurgebied), een natuurgebied bij Leersum
Landgoed Dartheide, een landhuis bij Leersum